Die Avon Championships of Houston 1980 waren ein Tennisturnier der Damen in Houston. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1980 und fand vom 25. Februar bis 2. März 1980 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 1980
Tennisturnier in Houston